José Gómez Campaña (Sevilla; 31 de maig de 1993) és un futbolista professional andalús. Exerceix la funció de migcampista organitzador i actualment pertany al Llevant UE de la Primera Divisió d'Espanya.

Referències

Enllaços externs 

 Estadístiques del jugador a Whoscored.com 

Futbolistes sevillans
Futbolistes del Sevilla Atlético
Futbolistes del Sevilla FC
Futbolistes del Crystal Palace FC
Futbolistes de la UC Sampdoria
Futbolistes del FC Porto
Futbolistes de l'AD Alcorcón
Futbolistes del Llevant UE